„The Pit and the Pendulum” (în ) este o povestire scrisă de Edgar Allan Poe.

The Pit and the Pendulum se poate referi la:

 The Pit and the Pendulum (film din 1913), un film regizat de Alice Guy-Blaché
 The Pit and the Pendulum (film din 1961), un film regizat de Roger Corman
 The Pit and the Pendulum (film din 1991), un film regizat de Stuart Gordon
 The Pit and the Pendulum (film de animație), un film animat din 2008 regizat de Marc Lougee
 The Pit and the Pendulum (film din 2009), un film regizat de David DeCoteau

 „The Pit and the Pendulum”, o adaptare Radio Tales din 2000 pentru National Public Radio